Silent Miracles е EP албум на германската пауър метъл група Gamma Ray.

Състав 
 Кай Хансен – китара, вокали
 Дирк Шлехтер – китара
 Ян Рубах – бас
 Томас Нак – барабани

Песни 

 Miracle e бавна и епична версия на Man On a Mission от Land of the Free.
 Farewell също е част от Land of the Free.

Албуми на Гама Рей
Музикални албуми от 1996 година
EP-та